Лос Тесос има више значења:

 Лос Тесос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Тесос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику